Коропцов — русская фамилия. Известные носители:
 Коропцов, Дмитрий Порфирьевич — до Великой Отечественной войны — директор киностудии «Мосфильм».
 Коропцов, Михаил Дмитриевич (1939—2007) — кинооператор; сын Д. П. Коробцова.
 Коропцов, Максим Михайлович (род. 1966) — российский продюсер, соучредитель студии «Рекун» (1996), студии «Мармот-Фильм» (2010); сын М. Д. Коробцова.
 Коропцов, Евгений Михайлович (род. 1985) — профессиональный фотограф; приёмный сын М. Д. Коробцова (на самом деле — внук, сын Максима Коропцова).

Примечания